Генрих Тюдор положил конец войне Алой и Белой розы, завоевав корону в битве при Босворте в 1485 году. В том же году он короновался под именем Генрих VII и в 1486 году женился на принцессе Елизавете Йоркской. Генрих VII был решительным и энергичным правителем, централизовавшим государственное управление. По его приказу была отстроена знаменитая  в Вестминстерском аббатстве. Он продолжил практику предыдущих правителей, заимствуя у Сити деньги для войны с Францией и при этом погашая ссуды в срок, что было внове. И всё же в целом Генрих был не особо заинтересован в усилении благосостояния Лондона. Тем не менее сравнительная стабильность королевства в правление Тюдоров оказала долгосрочное влияние на город, который быстро разрастался в течение XVI столетия. Для представителей дворянского сословия стало очевидно, что предпочтительнее добиться власти и богатства, завоевав расположение короля, а не враждуя между собой в провинции, как они часто делали в прошлом. Тюдоровская эпоха завершилась в 1603 году со смертью королевы Елизаветы.
 
Однако по современным стандартам в Лондоне подчас было довольно неспокойно. В 1497 году претендент на престол Перкин Уорбек, утверждавший, что он — Ричард, герцог Йоркский, младший брат короля Эдуарда V, поднял восстание и прибыл со своими сторонниками в , на тот момент юго-восточные окрестности Лондона. После первой паники король организовал оборону города, восстание было подавлено, а Уорбек захвачен в плен и повешен в Тайберне.

Реформация 
Реформация прошла для Лондона без особого кровопролития, и постепенно большинство его жителей, включая высшие слои общества, перешло в протестантизм. До реформации более половины площади Лондона занимали монастыри и другие религиозные сооружения, и около трети жителей были католическими монахами и священнослужителями. Таким образом, указ о роспуске монастырей Генриха VIII оказал ощутимое влияние на город, поскольку большая часть имущества перешла в другие руки. Этот процесс начался в 1530-х годах, и к 1538 году почти все крупные монастыри были упразднены. Приорат  близ  перешёл к лорду Одли, и на части этих бывших владений выстроил себе дом маркиз Уинчестер.  перешёл к ,  — к лорду Кобэму, больница Святого Эгидия — к , а король забрал себе земли лепрозория Святого Иакова и построил на них Сент-Джеймсский дворец. Также Генрих забрал вестминстерский дом кардинала Уолси, Йоркский дворец, перестроил и расширил его, так что он занял всю площадь Уайтхолла. Бывшие земли Вестминстерского аббатства были преобразованы в олений парк, в настоящее время территория Гайд-парка и Сент-Джеймсского парка. К западу от Лондона находилась деревня Кенсингтон.

Незадолго до своей смерти Генрих заново открыл госпиталь Святого Варфоломея, но, когда он умер в 1547 году, большинство зданий осталось незанятыми. В правление его сына, Эдуарда VI, многие земли и здания были переданы ливрейным компаниям Сити, отчасти в качестве уплаты королевских долгов, а порой часть выручки от арендной платы использовалась в благотворительных целях. Кроме того, в 1550 году Сити приобрёл усадьбу в Саутуарке, на южном берегу Темзы, и перестроил монастырь святого Фомы в . В тот же период был основан , а Брайдуэлл был преобразован в место содержания бездомных детей и женщин лёгкого поведения. Роспуск монастырей благоприятствовал придворным, поскольку они могли получить земли по льготным ценам. Многие здания подверглись перестройке, обширные помещения разбивались на более мелкие сообразно с ростом численности населения Лондона.

После смерти Эдуарда VI в 1553 году на престол взошла его родственница леди Джейн Грей, однако вскоре лорд-мэр, олдермены и другие чиновники перешли на сторону принцессы Марии Тюдор и провозгласили её королевой. В следующем году новая королева решила выйти замуж за испанского принца Филиппа, что спровоцировало восстание во главе с Томасом Уайеттом. Восставшие завладели Саутуарком, а затем, по дороге от Вестминстера к Сити, достигли Чаринг-Кросса, направляясь к воротам . Однако восстание не получило поддержки от горожан, и Уайетт сдался.

Елизаветинский Лондон 

Коронацией Елизаветы в 1558 году началась Елизаветинская эпоха. Это время наивысшего расцвета английского ренессанса и культуры Тюдоров.

Конец XVI века, время, когда в городе работали Уильям Шекспир и другие его современники, был одним из самых значимых периодов в истории культуры города. В то время, однако, существовала некоторая враждебность населения по отношению к театру. Власти боялись толп, собирающихся на представления, а также опасались, что такое скопление народа приведёт к эпидемии чумы. Также театральные постановки противоречили принципам пуритан, имевшим большое влияние. Однако королева Елизавета любила пьесы и одобряла публичные выступления, « которые предназначены лишь для отдыха и не несут в себе зла».

В то время театры в основном строились за пределами Сити, то есть вне его юрисдикции. Первый театральный район образовался к северу от стен Сити, в Шоредитче. Там были построены The Theatre и The Curtain, в 1576 и 1577 годах соответственно. Позднее центр театральной жизни переместился на южную сторону реки, область, где уже давно практиковались развлечения подобные травле медведя. Театры в Бэнксайде включали Глобус, The Rose, The Swan и The Hope.

В спокойные годы конца царствования Елизаветы некоторые её придворные и богатые лондонские жители строили себе загородные резиденции в Мидлсексе, Эссексе и Суррее. Это было только начало распространения вилл, и у горожан не было особенно популярным их строительство. Правление династии Тюдоров закончилось в 1603 году.

Торговля и промышленность 
Тюдоровский период был временем, когда Лондон стал одним из самых важных торговых центров Европы, и многие малые предприятия, такие как ткаческие фабрики, достигли точки расцвета. Торговые связи расширились за пределы Западной Европы в Россию, Левант и Америку. Это был период меркантилизма и монополии торговых компаний, таких как Московская компания (1555) и Ост-Индская компания (1600), созданных в Лондоне и поддерживаемые королевской хартией. Последняя, в конечном итоге установившая власть над Индией, была одной из ключевых компаний Великобритании в течение двух с половиной веков. В 1576 году испанцы разграбили большой торговый город Антверпен, что дало Лондону первое место среди портов Северного моря. В Лондон съезжались иммигранты не только со всей Англии и Уэльса, но и из-за рубежа, например из Франции прибывали гугеноты; так что население выросло с 50 000 в 1530 году до 225 000 в 1605 году.

Примечания 

История Лондона
Англия при Тюдорах